Blackfoot, grupo indígena
Blackfoot (Idaho)
Blackfoot (banda)

Desambiguações de topônimos